National Park steht für:

 National Park (New Jersey), Ort in New Jersey, Vereinigte Staaten
 National Park (Dorf), Ort in Neuseeland

Siehe auch:
 Nationalpark
 Nationalpark (Zeitschrift) (Nationalpark: Wildnis, Mensch, Landschaft), deutsche Zeitschrift